Westfalia steht für: 
 SC Westfalia 04 Herne
 GEA Farm Technologies (früher WestfaliaSurge) in Bönen ist ein Unternehmen der GEA Group in Düsseldorf
 GEA Westfalia Separator GmbH in Oelde ist ein Unternehmen der GEA Group in Düsseldorf
 Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, ein ehemaliger deutscher Metallverarbeitungsbetrieb für Bergbautechnik in Lünen
 Westfalia-Automotive GmbH, Erfinder und Hersteller von Pkw-Anhängerkupplungen, letzter Firmenteil der ursprünglich mit den beiden folgenden Firmen verbundenen Gruppe
 Westfalia Mobil ist ein Unternehmen des Fahrzeugbaus in Rheda-Wiedenbrück
 Westfalia-Trailergroup war ein bekanntes Anhänger-Werk. Die Nachfolgefirma ist die Westfalia Trailer Systems GmbH
 Westfalia (Fahrzeugmarke), ehemalige deutsche Fahrzeugmarke
 Westfalia Holding, ein Hersteller für Logistikautomatisierung
 Westfalia Spielgeräte GmbH, ein Hersteller von Kinderspielgeräten für Spielplätze
 Westfalia Werkzeugcompany, ein Versandhändler
 Westfália, brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul

Siehe auch:
 Westphalia